L'Aventure humaine, ouvrage des anthropologues américains Robert Boyd et Joan B. Silk.
 L'Aventure humaine, collection documentaire française diffusée sur Arte.